La Tour (deutsch „der Turm“) steht für:
 La Tour de Cruzières, umgangssprachlicher Name einer Burg in Frankreich, siehe Burg Saint-Sauveur-de-Cruzières
 La Tour, früherer umgangssprachlicher Name des festen Hauses Casaforte La Tour de Valpelline im italienischen Aostatal

La Tour ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:
 La Tour (Alpes-Maritimes), Département Alpes-Maritimes
 La Tour (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie
 La Tour-Blanche, Département Dordogne
 La Tour-d’Aigues, Département Vaucluse
 La Tour-d’Auvergne, Département Puy-de-Dôme
 La Tour-de-Salvagny, Département Rhône
 La Tour-de-Sçay, Département Doubs
 La Tour-du-Crieu, Département Ariège
 La Tour-du-Meix, Département Jura
 La Tour-du-Pin, Département Isère
 La Tour-en-Jarez, Département Loire
 La Tour-Maubourg (Métro Paris), U-Bahn-Station
 La Tour-Saint-Gelin, Département Indre-et-Loire
 La Tour-sur-Orb, Département Hérault
 La Tour, Gemeinde Cessens, Département Savoie
 Arrondissement La Tour-du-Pin, Département Isère
 Kanton La Tour-d’Auvergne, Département Puy-de-Dôme
 Kanton La Tour-du-Pin, Département Isère

in Italien:
 la Toure de Pèlis, okzitanischer Name für Torre Pellice, Ort in Provinz Turin, Region Piemont, Italien
 La Tour, piemontesischer Name von Torrazza Piemonte, Gemeinde in der Provinz Turin

in der Schweiz:
 La Tour-de-Peilz, Gemeinde im Kanton Waadt
 La Tour-de-Trême, Teil der Gemeinde Bulle, im Kanton Freiburg

Siehe auch:
 La Tour d’Auvergne, französische Adelsfamilie
 La Tour du Pin, französisches Adelsgeschlecht
 La Tour-Maubourg (Begriffsklärung)
 de la Tour (Begriffsklärung)
 Latour (Begriffsklärung)
 Tour (Begriffsklärung)